Hugo Hartung (architekt) (1855-1932) – architekt niemiecki
 Hugo Hartung (pisarz) (1902-1972) – pisarz niemiecki